Solár er en dansk musikgruppe, bestående af styrmand Morten Schmidt som ved styrbord kaster ankeret og begiver sig ud over de syv verdenshave med deres stramt komponerede hybrid af skrigende verdensrock, maskinel electronica og finurlig spillemands-folk fyldt med progressive riffs og samplede beatprogrammeringer.

Solar blev dannet i 2001 under navnet Solar Plexus. Man venter stadig på deres albumdebut.

eksterne henvisninger 
 Band hjemmeside 
 Solár på DRs musikleksikon

Musikgrupper fra Danmark
Fra DR's Musikleksikon
Musikgrupper fra 2001